Джек Шори (; род. 6 февраля 1995 года) — валлийский боец боец смешанных бевых искусств, представитель легчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2015 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации UFC.

Спортивные достижения

Статистика ММА 

|Победа
|align=center|17-1
| Макван Амирхани
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 286
|
|align=center|2
|align=center|4:27
|Лондон, Англия,Великобритания
|
|-
| 
| align=center | 16–1
|  Рики Симон
| Болевой (удушение ручным треугольником)
| UFC on ABC: Ортега vs. Родригес
| 
| align=center | 2
| align=center | 3:28
| Элмонт, Нью-Йорк, США
|
|-
| 
| align=center | 16–0
|  Тимур Валиев
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Волков vs. Аспиналл
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Лондон, Англия
|
|-
| 
| align=center | 15–0
|  Людвик Шолинян
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Брансон vs. Тилл 
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| 
| align=center | 14–0
|  Хантер Азур
| Раздельное решение
| UFC on ABC: Веттори vs. Холланд
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-  
| 
| align=center | 13–0
|  Аарон Филлипс
| Болевой (удушение сзади)
| UFC on ESPN: Каттар vs. Иге 
| 
| align=center | 2
| align=center | 2:29
| Абу-Даби, Абу-Даби, ОАЭ
|
|-  
| 
| align=center | 12–0
|  Ноэлин Эрнандес
| Болевой (удушение сзади)
| UFC Fight Night: Херманссон vs. Каннонье 
| 
| align=center | 3
| align=center | 2:51
| Копенгаген, Дания
| Выступление вечера
|-  
| 
| align=center | 11–0
|  Скотт Мэлоун
| Болевой (удушение сзади
| Cage Warriors FC 104
| 
| align=center | 3
| align=center | 2:28
| Кардифф, Уэльс
| Защитил титул чемпиона CWFC в легчайшем весе
|-  
| 
| align=center | 10–0
|  Майк Экундейо
| ТКО (удары)
| Cage Warriors FC 100
| 
| align=center | 3
| align=center | 4:07
| Кардифф, Уэльс
| Завоевал вакантный титул чемпиона CWFC в легчайшем весе
|-
| 
| align=center | 9–0
|  Уэслли Майя
| ТКО (удары локтями и руками)
| Cage Warriors FC 97
| 
| align=center | 1
| align=center | 2:51
| Кардифф, Уэльс
|
|-
| 
| align=center | 8–0
|  Вон Ли
| Единогласное решение
| Cage Warriors FC 92: Super Saturday
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Лондон, Англия
| Дебют в легчайшем весе
|-
| 
| align=center | 7–0
|  Эйтон Де Пайпи
| Болевой (удушение сзади)
| Cage Warriors FC 89
| 
| align=center | 1
| align=center | 3:04
| Антверпен, Антверпен, Бельгия
|
|-
| 
| align=center | 6–0
|  Маттиа Гальбиати
| КО (удар коленом)
| Cage Warriors FC 87
| 
| align=center | 3
| align=center | 4:14
| Ньюпорт, Уэльс
|
|-
| 
| align=center | 5–0
|  Конмон Дех
| Болевой (рычаг локтя)
| Cage Warriors FC 83
| 
| align=center | 1
| align=center | 4:46
| Ньюпорт, Уэльс
|
|-
| 
| align=center | 4–0
|  Александрос Геролиматос
| Болевой (удушение сзади)
| Cage Warriors FC: Academy Wales
| 
| align=center | 1
| align=center | 2:03
| Ньюпорт, Уэльс
|
|-
| 
| align=center | 3–0
|  Эдди Побивэнез
| ТКО (удары)
| Cage Warriors FC 79
| 
| align=center | 2
| align=center | 2:11
| Ньюпорт, Уэльс
|
|-
| 
| align=center | 2–0
|  Дэвид-Тонатиух Кэрол
| Болевой (удушение сзади)
| Cage Warriors FC 76
| 
| align=center | 1
| align=center | 3:36
| Ньюпорт, Уэльс
|
|-
| 
| align=center | 1–0
|  Тайлер Томас
| Болевой (удушение сзади)
| Pain Pit Fight Night 15: Renegade
| 
| align=center | 1
| align=center | 1:48
| Эббв Вейл, Уэльс
| Дебют в полулегком весе
|-

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Уэльса